La edición 45.ª de los Internacionales de Francia de Roland Garros se celebró  entre el 18 de junio y el 27 de junio de 1946 en las pistas del Stade Roland Garros de París, Francia.

El cuadro individual masculino lo iniciaron 85 tenistas  mientras que el cuadro individual femenino comenzó con 39 tenistas.

Hechos destacados 
En la competición individual masculina, el francés Marcel Bernard logró su único título en un Gran Slam al imponerse en la final al checoslovaco Jaroslav Drobny.

En la competición individual femenina la victoria fue para la estadounidense Margaret Osborne duPont, que lograba el primero de los títulos que obtendría en París al imponerse a su compatriota Pauline Betz.

Palmarés

Cuadros Finales

Categoría sénior

Torneo individual masculino

Torneo individual  femenino

Véase también 
 Torneo de Roland Garros
 Grand Slam

Referencias

Enlaces externos 
 Roland Garros (Web oficial)

Torneo de Roland Garros 1946